Rooijen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan van Rooijen
 Myriam van Rooijen